Brünnow är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Franz Friedrich Ernst Brünnow (1821–1891), tysk astronom
 Rudolf Ernst Brünnow (1858–1917), tyskspråkig amerikansk orientalist

Tyska efternamn